Julius Hermann Schultes kan syfta på:

* Julius Hermann Schultes (1804–1840), österrikisk botaniker
 Julius Hermann Schultes (1820–1887), österrikisk botaniker